Jacek Dubiel – polski kardiolog, profesor
 Jacek Dubiel (ur. 1976) – polski szachista